Echimyini é um tribo de echimyid roedores, proposto em 2016, e contendo 13 géneros extantes: todos os ratos árvore Echimys, Phyllomys, makalata, pattonomys, Toromys, diplomys, santamartamys rufodorsalis, e isothrix, os dactylomines longo reconhecidos Dactylomys, olallamys, e Kannabateomys, e os enigmáticos e previamente classificados como eumisopinas Lonchothrix e Mesomys. Todos esses géneros de ratos espinhosos são arbóreos. Vale a pena notar que o género arbóreo Callistomys - o rato da árvore pintada - não pertence à tribo Echimyini. Por ser filogeneticamente mais próximo de Myocastor, Hoplomys, Proechimys e Thrichomys do que dos géneros Echimyini mencionados acima, é classificado na tribo Myocastorini.

Filogenia 
Cinco assembleias podem ser distinguidas no cladograma em nível de género de Echimyini:

 Echimys está intimamente relacionado com Phyllomys, Makalata, Pattonomys e Toromys . Este clado está de acordo com o fato de que Phyllomys foi classificado dentro de Echimys, e que Pattonomys e Toromys foram colocados em Makalata .
 Dactylomys, Olallamys e Kannabateomys compartilham características únicas, e esses ratos de bambu da América do Sul são agrupados sob o nome de clado informal de "Dactylomyines".
 Diplomys e Santamartamys são grupos irmãos, refletindo o fato de que o último género foi separado do primeiro.
 Lonchothrix e Mesomys são grupos irmãos, e muitas vezes foram classificados como "Eumysopines", uma subfamília que se mostra polifilética .
 Isothrix ocupa uma posição isolada e com ramificações profundas.

Referências 

Equimídeos